Lindenhof steht für:
 Lindenhof (Blankenburg), ehemaliges denkmalgeschütztes Wohnhaus in Blankenburg, Sachsen-Anhalt
 Lindenhof (Eggenburg), ein Ausbildungsheim für Jugendliche der Stadt Wien in Eggenburg, Niederösterreich
 Lindenhof (Estland), eine Schlossruine in der Nähe von Haapsalu, Estland
 Lindenhof (Zwickau), ein Varietétheater in Zwickau, Sachsen
 Gestüt Lindenhof, ein Gestüt bei Templin, Brandenburg
 Lindenhofbad, Freibad am Ufer des Bodensees in Lindau
 Naturkunde-Museum Lindenhof des Landesbundes für Vogelschutz in Bayreuth, Bayern
 Stiftung Haus Lindenhof, eine Einrichtung zur Betreuung Behinderter und Pflegebedürftiger in Schwäbisch Gmünd, Baden-Württemberg
 Theater Lindenhof, ein Regionaltheater in Baden-Württemberg
 Heilstätte Lindenhof, eine denkmalgeschützte Sachgesamtheit und Krankenhaus in Coswig, Sachsen
 Lindenhofspital, ein Spital in Bern
 Lindenhof der Stadt Bülach im Kanton Zürich, Schweiz
 Lindenhof (Wien), ein Gemeindebau in Wien
 Lindenhof (Radebeul), ein Kulturdenkmal in Radebeul, Sachsen

Lindenhof ist der Name folgender geografischer Objekte:

in Baden-Württemberg:
 Lindenhof (Aidlingen), Ort in der Gemeinde Aidlingen im Landkreis Böblingen
 Lindenhof (Böhmenkirch), Gehöft im Gemeindeteil Steinenkirch von Böhmenkirch im Landkreis Göppingen
 Lindenhof (Ellwangen), Wohnplatz im Stadtteil Schrezheim von Ellwangen im Ostalbkreis
 Lindenhof (Eningen unter Achalm) – zwei Häusergruppen der Gemeinde Eningen unter Achalm im Landkreis Reutlingen:
 Albgut Lindenhof oder Oberer Lindenhof
 Talgut Lindenhof oder Unterer Lindenhof
 Lindenhof (Esslingen am Neckar), Hof im Stadtteil Berkheim von Esslingen am Neckar im Landkreis Esslingen
 Lindenhof (Geislingen an der Steige), Hof im Stadtteil Weiler ob Helfenstein von Geislingen an der Steige im Landkreis Göppingen
 Lindenhof (Mannheim), Stadtteil von Mannheim
 Lindenhof (Leimen), Wohnplatz im Stadtteil Gauangelloch von Leimen, Rhein-Neckar-Kreis
 Lindenhof (Löwenstein), Wohnplatz im Stadtteil Hößlinsülz von Löwenstein
 Lindenhof (Oberndorf am Neckar), Stadtteil von Oberndorf am Neckar im Landkreis Rottweil
 Lindenhof (Ohmden), Hof in der Gemeinde Ohmden im Landkreis Esslingen
 Lindenhof (Rosenberg), Weiler der Gemeinde Rosenberg im Ostalbkreis
 Lindenhof (Ruppertshofen), Hof der Gemeinde Ruppertshofen im Ostalbkreis
 Lindenhof (Sasbach) oder Lindenhaus, Ort im Gemeindeteil Sasbach von Sasbach im Ortenaukreis
 Lindenhof (Schwäbisch Gmünd), Weiler im Stadtteil Bettringen von Schwäbisch Gmünd im Ostalbkreis
 Lindenhof (Sexau), Wohnplatz der Gemeinde Sexau im Landkreis Emmendingen
 Lindenhof (Schiltach), Hof im Stadtteil Lehengericht von Schiltach im Landkreis Rottweil
 Lindenhof (Tuningen), Hof in der Gemeinde Tuningen im Schwarzwald-Baar-Kreis
 Lindenhof (Tuttlingen), Wohnplatz im Stadtteil Möhringen an der Donau von Tuttlingen im Landkreis Tuttlingen
 Lindenhof (Unterensingen), Gehöft in der Gemeinde Unterensingen im Landkreis Esslingen
 Lindenhof (Untermünkheim), Hof in der Gemeinde Untermünkheim im Landkreis Schwäbisch Hall
 Lindenhof (Wilhelmsdorf), Haus im Gemeindeteil Pfrungen von Wilhelmsdorf im Landkreis Ravensburg

in Bayern:
 Lindenhof (Althegnenberg), Ortsteil der Gemeinde Althegnenberg, Landkreis Fürstenfeldbruck
 Lindenhof (Grafenau), Ortsteil der Stadt Grafenau, Landkreis Freyung-Grafenau
 Lindenhof (Gunzenhausen), Ortsteil der Stadt Gunzenhausen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
 Lindenhof (Himmelkron), Ortsteil der Gemeinde Himmelkron, Landkreis Kulmbach
 Lindenhof (Igensdorf), Ortsteil des Marktes Igensdorf, Landkreis Forchheim
 Lindenhof (Kemnath), Ortsteil der Stadt Kemnath, Landkreis Tirschenreuth
 Lindenhof (Küps), Wüstung auf dem Gemeindegebiet des Marktes Küps, Landkreis Kronach
 Lindenhof (Laaber), Ortsteil des Marktes Laaber, Landkreis Regensburg
 Lindenhof (Ludwigschorgast), Ortsteil des Marktes Ludwigschorgast, Landkreis Kulmbach
 Lindenhof bei Neu-Ulm, Ortsteil der Stadt Neu-Ulm, Landkreis Neu-Ulm
 Lindenhof (Stammbach), Ortsteil des Marktes Stammbach, Landkreis Hof
 Lindenhof (Sulzemoos), Ortsteil der Gemeinde Sulzemoos, Landkreis Dachau, Bayern
 Lindenhof (Windischeschenbach), Ortsteil der Stadt Windischeschenbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab

in Berlin:
 das Gebiet des ehemaligen Kinderkrankenhauses in Berlin-Lichtenberg, heute als Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Sana Klinikum Lichtenberg, unter dem früheren Begriff Kinderklinik Lindenhof weitergeführt
 Siedlung Lindenhof, eine denkmalgeschützte Wohnanlage im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg
 Vorwerk Lindenhof, eine Siedlung im Berliner Ortsteil Buch

in Bremen:
 siehe Gröpelingen #Lindenhof

in Brandenburg:
 Lindenhof (Angermünde), Wohnplatz der Stadt Angermünde im Landkreis Uckermark
 Lindenhof (Birkenwerder), Wohnplatz der Gemeinde Birkenwerder im Landkreis Oberhavel

in Hessen:
 Lindenhof (Hatzfeld), Weiler in der Stadt Hatzfeld im Landkreis Waldeck-Frankenberg

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Lindenhof (Borrentin), Ortsteil von Borrentin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Lindenhof (Kloster Tempzin), Wohnplatz von Kloster Tempzin, Landkreis Ludwigslust-Parchim
 Lindenhof (Burg Stargard), Ortsteil von Burg Stargard, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

in Nordrhein-Westfalen:
 Lindenhof (Solingen), Wohnplatz in der kreisfreien Stadt Solingen
 Teil des Ortsteils Bröleck in der Gemeinde Ruppichteroth im Rhein-Sieg-Kreis
 andere Bezeichnung der Arbeiterkolonie Baumhof in Essen

in Rheinland-Pfalz:
 Ortsteil der Ortsgemeinde Bockenau im Landkreis Bad Kreuznach

in Sachsen-Anhalt:
 Lindenhof (Alsleben), Wohnplatz der Stadt Alsleben (Saale) im Salzlandkreis
 Lindenhof (Osterburg), Wohnplatz im Ortsteil Meseberg der Hansestadt Osterburg (Altmark) im Landkreis Stendal
 Lindenhof (Stendal), Wohnplatz der Hansestadt Stendal im Landkreis Stendal

in Österreich:
 Lindenhof (Gemeinde Völkermarkt), Ortsteil der Stadtgemeinde Völkermarkt, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Lindenhof (Gemeinde Asparn), Meierhof in der Gemeinde Asparn an der Zaya, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich, („Filmhof Wein4tel“)
 Lindenhof (Gemeinde Wienerwald), Ortsteil der Gemeinde Wienerwald, Bezirk Mödling, Niederösterreich
 Lindenhof (Gemeinde Obertrum), Ortsteil der Gemeinde Obertrum am See, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Lindenhof (Gemeinde Sankt Gallen), Ortsteil der Gemeinde Sankt Gallen, Bezirk Liezen, Steiermark
 Lindenhof (Gemeinde Tragöß-Sankt Katharein), Ortsteil der Gemeinde Tragöß-Sankt Katharein, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark

in der Schweiz:
 Lindenhof (Stadt Zürich), das Quartier Lindenhof in der Altstadt von Zürich
 Lindenhof (Zürcher Hügelzug) in der Altstadt von Zürich
 Lindenhof (Rapperswil), zentraler Hügelzug in der Altstadt von Rapperswil im Kanton St. Gallen
 Oppidum Lindenhof, das ehemalige Oppidum in der Altstadt von Zürich

in Litauen:
 Lindenhof, Kreis Memel, Ostpreußen, seit 1945: Liepynė, Ort in der Rajongemeinde Kretinga

in Polen:
 Lindenhof, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Lipowy Dwór, Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Lindenhof, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Lipkowo, Ort im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Lindenhof, bis 1930 Klein Kosarken, 1938 bis 1945 Zweilinden, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Kozarek Mały, Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Lindenhof (), Kreis Rosenberg, Oberschlesien; nördlich von Kreuzburg (Kluczbork), Ort zwischen Matzdorf (Maciejów) und Donnersmarck (Pakoszów)

in Russland:
 Lindenhof, Gut, Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen, ab 1950: Kusnezowo, untergegangener Ort im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad
 Lindenhof, Sägewerk, Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen, ab 1950: Kasatschje (Kaliningrad, Osjorsk), untergegangener Ort im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad
 Lindenhof, bis 1928 Warupönen, Kreis Pillkallen/Schloßberg. ab 1946: Fjodorowka, untergegangener Ort im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad

Siehe auch:
 Lindhof
 Lindahof
 Linderhof
 Villa Lindenhof
 Lindenhofen